Albertsham ist der Name folgender Orte:

 Albertsham (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft in der Marktgemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Albertsham (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft in der Gemeinde Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich